René Rasmussen kan henvise til flere personer:
 René Rasmussen (foredragsholder)
 René Rasmussen (håndboldspiller)